Messia selvaggio (Savage Messiah) – film britannico del 1972 diretto da Ken Russell 
 Savage Messiah – gruppo musicale britannico